Bagnara Calabra – comune italiano in provincia di Reggio Calabria.
Bagnara di Romagna – comune italiano in provincia di Ravenna.
Bagnara – frazione di Castel Volturno in provincia di Caserta
Bagnara – frazione di Sant'Angelo a Cupolo in provincia di Benevento
Bagnara – frazione di Gruaro in provincia di Venezia
 Benedetta Bagnara – cestista italiana
 Officine Bagnara – azienda italiana